Lucjan Mieczkowski – polski dyplomata, ambasador PRL i RP w Tajlandii i Pakistanie
 Lucjan Stanisław Mieczkowski – polski inżynier, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa